Zarečje est un toponyme qui peut désigner :
Zarečje, une localité de Croatie située dans la municipalité de Pazin, comitat d'Istrie ;
Zarečje, une localité de Slovénie située dans la commune d'Ilirska Bistrica.